Bredehorst ist der Familienname folgender Personen:

 Gönül Bredehorst (* 1973),  deutsche Politikerin (SPD), MdBB
 Marlis Bredehorst (1956–2020), deutsche Juristin und Politikerin